Kuciński – polskie nazwisko

Osoby o nazwisku Kuciński:
 Benjamin Kuciński – polski lekkoatleta
 Józef Kuciński – podczaszy łęczycki w latach 1759–1778
 Paweł Kuciński – polski siatkarz
 Piotr Kuciński (Kuczyński) – polski piłkarz

Zobacz też 
 Kucińska